Яломица — топоним.

 Яломица — жудец в Румынии.
 Яломица — река в Румынии.